Ки́ку () — деревня в волости Кадрина уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.

География 
Расположена в 15 километрах к юго-западу от уездного центра — города Раквере — и в 5 километрах к югу от волостного центра — посёлка Кадрина. Высота над уровнем моря — 108 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 92 человека, из них 90 (97,8 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Кику по данным Департамента статистики:

История 
В письменных источниках 1241 года упоминается Kicko, 1416 года — Kykko, 1694 года — Kick, 1726 года — Kicko.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, населённый пункт обозначен как Кикко.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Кику были объединены деревни Кырбсе (, 1796 — Kärpse, 1871 — Körpse) и Полли ().

Происхождение топонима 
Название поселения возникло ещё в XIII веке, его основой, по предположению исследователя финских диалектов и прибалтийско-финских языков , было личное имя или производное от слова кикк ~ кику () — «кусок», «штука». Позже имя Кику как название хутора появилось на Сааремаа, в Пярну-Яагупи и Вяйке-Маарья.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа